Cheating Cheaters (1919), een film van Allan Dwan
Cheating Cheaters (1927), een film van Edward Laemmle
Cheating Cheaters (1934), een film van Richard Thorpe